Música

Not of This Earth (álbum), de Joe Satriani
Filmes
Not of This Earth (1957), de Roger Corman
Not of This Earth (1988), com Traci Lords
Not of This Earth (1995), de Terence H. Winkless

Desambiguação